Seznam polkov z zaporedno številko 158.

Seznam 
 Pehotni
 158. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 158. strelski polk (ZSSR)
 158. polkovna bojna skupina (ZDA)
 158. pehotni polk (ZDA)
 158. pehotni polk (Wehrmacht)
 158. grenadirski polk (Wehrmacht)
 158. pehotni polk (Italija)

 Konjeniški
 158. konjeniški polk (ZDA)

 Oklepni/Tankovski
 158. tankovski polk (ZSSR)

 Aviacijski
 158. aviacijski polk (ZDA)

 Artilerijski
 158. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 158. lahki artilerijski polk (ZSSR)
 158. artilerijski polk (Wehrmacht)

Glej tudi